Будинок Михайла Коцюбинського — це перелік помешкань та садиб, де у різний час проживав та зупинявся український письменник Михайло Коцюбинський.

Перелік 
 Садиба письменника та громадського діяча Михайла Коцюбинського — пам'ятка історії національного значення в Чернігові, де мешкав Михайло Коцюбинський з родиною в 1898-1913 роках.
 Будинок Коцюбинського в місті Бар Вінницької області, в якому мешкала родина Коцюбинських в 1872—1876 рр. Адреса — вулиця Святого Миколая, 19.
 Літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського у Вінниці, де він народився 1864 року.
 Музей Михайла Коцюбинського — колишній музей Михайла Коцюбинського в Сімеїзі у Криму, де письменник зупинявся в 1911 році.
Коцюбинський Михайло Михайлович